Futalognkosaurus (лат., возможное русское название — футалогнкозавр) — род динозавров-завропод из клады Lognkosauria, живших во времена верхнемеловой эпохи ( назад). Типовой и единственный вид — Futalognkosaurus dukei.

История открытия
Ископаемые остатки были найдены в провинции Аргентины Неукен в 2000 году, и были описаны в 2007 году. Название рода происходит из местных коренных языков мапудунгун: futa означает «гигант» и lognko — «главный».

Размеры и внешний вид
По оценкам учёных, длина представителей этого рода динозавров составляла от 26 до 34 метров, а весили они от 40 до 80 тонн. Они основываются на трёх скелетах, в целом дающих 70 % всех костей этого существа.

Классификация

Примечания

Литература

Ссылки 
 Futalognkosaurus на BBC.co.uk.
 Обсуждение статуса рода 
 Futalognkosaurus на Argentour.com .

Lognkosauria
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Южной Америки
Фоссилии из меловых отложений Аргентины
Фоссилии, описанные в 2007 году